Томаж Шаламун (; 4 июля 1941, Загреб — 27 декабря 2014) — словенский поэт, опубликовал 34 книги стихов на словенском языке.

Биография 
Родился в Загребе, но вскоре его семья переехала в Любляну, где он окончил Люблянский университет по истории искусств. Его первые стихи были опубликованы в 1963 в журнале «Перспектива», где Шаламун работал редактором. Реакция на его стихи со стороны коммунистических властей была столь острой, что журнал закрыли, а сам Шаламун был арестован. Благодаря вмешательству общественности, через несколько дней его выпустили. В 1969 он работал в качестве стажера в Музее современного искусства (Любляна). В 1970-х годах много путешествовал.

Его литературные труды не раз были отмечены как на родине, так и за рубежом.

В 1996—1999 годах был словенским атташе по культуре в Нью-Йорке.

Жил в Любляне.

Библиография 

 1966 — Poker
 1968 — Namen pelerine
 1971 — Romanje za Maruško
 1972 — Bela Itaka
 1972 — Amerika
 1973 — Arena
 1974 — Sokol
 1975 — Imre
 1975 — Druidi
 1975 — Turbine
 1976 — Praznik
 1977 — Zvezde
 1978 — Metoda angela
 1979 — Po sledeh divjadi
 1979 — Zgodovina svetlobe je oranžna
 1980 — Maske
 1981 — Balada za Metko Krašovec
 1982 — Analogija svetlobe
 1983 — Glas
 1984 — Sonet o mleku
 1985 — Soy realidad
 1986 — Ljubljanska pomlad
 1987 — Mera časa
 1988 — Živa rana, živi sok
 1990 — Otrok in jelen
 1993 — Glagoli sonca
 1995 — Ambra
 1997 — Črni labod
 1997 — Knjiga za mojega brata
 1999 — Morje
 2000 — Gozd in kelihi
 2000 — Platna
 2002 — Table
 2003 — Od tam
 2005 — Kaj je kaj
 2005 — Sončni voz
 2007 — Sinji stolp

Публикации на русском языке 
 Стихи в переводе Анатолия Кудрявицкого
 Стихи в переводе Жанны Перковской

Примечания

Ссылки 
 http://www.culture.in.mk/story_mk.asp?id=27651&rub=58

Поэты Словении